San Salvador bezeichnet folgende Departamentos:

 Departamento San Salvador (Entre Ríos) in der argentinischen Provinz Entre Ríos
 Departamento San Salvador (El Salvador) im zentralamerikanischen Staat El Salvador